У́лица Пари́жской Комму́ны — находится в западной части города Иванова по направлению на Ярославль. Располагается во Фрунзенском районе. Берёт начало от Павловского оврага и идёт до железнодорожного переезда дороги Иваново — Москва. Продолжением её является 1-я Балинская улица. В 1950 году к ней присоединена улица Декабристов. В 1962 году по улице пущен троллейбус. Застроена домами от 1 до 9 этажей. Протяжённость 4,2 км.

Происхождение названия 
Названа в 1940 году в честь революционного правительства Франции 1871 года — Парижской коммуны.

Здания, объекты 
 дом 5 — Ивановская городская больница № 1, бывшая Небурчиловская больница.
 дом 5а — Областная станция переливания крови
 дом 7 — городская баня № 5
 дом 16 — АО РИАТ, бывший авторемонтный завод
 дом 44 — школа № 39
 дом 54/36 — дом профессуры ИГЭУ
 дом 56 — общежития № 3 и № 4 ИГЭУ
 дом 58 — общежитие № 1 и профилакторий ИГЭУ
 дом 60 — школа № 35
 дом 62 — Хлебокомбинат № 4
 дом 62А — Автозаправочная станция «Владимир-ОПТОН»
 дом 86 — производственный корпус ОАО «Полёт»
 дом 143 — Пивобезалкогольный комбинат «Ивановский», позже ЗАО «Ивановская пивоваренная компания», в настоящее время входит в САН ИнБев
 дом 145 — МУП «Ритуал»
 воинская часть 62295 98-й гвардейской воздушно-десантной Свирской Краснознамённой ордена Кутузова дивизии
 парк имени Хрущева (малоизвестное официальное название парка)

Основную часть составляют нежилые здания (промышленные, торговые, образовательные, медицинские). В 2010 году через Павловский овраг построен путепровод, который связал улицу с Большой Воробьёвской улицей и значительно улучшил движение в объезд центра города. На строительство путепровода городским бюджетом было выделено более 58 млн руб.

Транспорт 
 Автобус — 8
 Троллейбус — 10

Фотографии

Примечания